

Geografia
Murgia – altopiano della Puglia e della Basilicata, Italia
Murgia – villaggio capoluogo del comune di Zuia, Paesi Baschi, Spagna

Persone 
Alessandro Murgia (1996) – calciatore italiano
Bruno Murgia (1967) – politico italiano
David Murgia (1971) – giornalista e scrittore italiano
David Murgia (1988) – attore belga
Francesco Murgia (1903-1998) – politico e avvocato italiano
Michela Murgia (1972) – scrittrice italiana
Nicole Murgia (1993) – attrice italiana
Pier Giuseppe Murgia (1940) – regista e sceneggiatore italiano
Tiberio Murgia (1929-2010) – attore italiano

Pagine correlate 
 Murge (disambigua)